Авдорханов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Авдорханов, Ахмад Зелимханович (1971—2005) — военный деятель Чеченской Республики Ичкерия.
 Авдорханов, Заурбек Зелимханович (1976—2012) — военный деятель Чеченской Республики Ичкерия, брат Ахмада Авдорханова.

См. также 
 Авторханов
 Автурханов